Александр Яковлевич Клименко:
 Клименко, Александр Яковлевич (1905—1995) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Клименко, Александр Яковлевич (1923—2012) — художник комбинированных съёмок, Заслуженный работник культуры РСФСР (1976).